Гасконес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте. Занимает площадь 20,04 км². Население — 163 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида